Глыбоченский сельский Совет — сельский Совет на территории Ушачского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Глыбоченский сельсовет включает 27 населённых пунктов:
 Аделино — деревня.
 Антуново — деревня.
 Бальбиново — деревня.
 Батярщина — деревня.
 Березово — деревня.
 Бодялино — деревня.
 Быстрики — деревня.
 Василевичи — деревня.
 Глыбочка — агрогородок.
 Двор-Усвея — деревня.
 Заговалино — деревня.
 Заполье — деревня.
 Капустино — деревня.
 Ковалевщина — деревня.
 Красная Горка — деревня.
 Красное — деревня.
 Крыжи — деревня.
 Ляхово — деревня.
 Осиновка — деревня.
 Островляны — деревня.
 Пенная Нива — деревня.
 Ратьково — деревня.
 Сонькин Рог — деревня.
 Усвея — деревня.
 Усвица — деревня.
 Шелопечино — деревня.
 Яковки — деревня.

Упразднённые населенные пункты на территории сельсовета:
 Павловщина — деревня.

См. также 
 Ушачский район

Примечания

Ссылки 
 Ушачский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ушачского района